Guillaume Pellicier I (?-1529), Frans bisschop
 Guillaume Pellicier II (1490-1568), Frans bisschop en humanist